Alodia Salvador va ser una propietària de terres a l'Hospitalet, d'una finca coneguda com "el Criadero". L'any 1877, juntament amb el seu marit, Josep Maluquer, va promoure la urbanització d'aquesta finca, creant els carrers Salvador i Maluquer.

El fill de tots dos va ser el polític i advocat Josep Maluquer i Salvador.

Va morir el febrer de 1906.

Referències